Stanisław Miłaszewski (1886–1944) – dramatopisarz, publicysta, poeta, tłumacz, senator II RP
 Stanisław Miłaszewski (1900–1920) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, syn Piotra

Przypisy